Canevale ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Canevale (* vor 1580, † nach 1634), italienisch-österreichischer Baumeister
 Carlo Canevale (* um 1625, † um 1690), österreichischer Baumeister
 Francesco Canevale (Linz) († 1648), italienisch-österreichischer Baumeister
 Francesco Canevale (Wien) (1626–1669), österreichischer Baumeister
 Giovanni Domenico Canevale, italienischer Architekt
 Isidore Canevale (1730–1786), österreichischer Architekt

Siehe auch:
 Canevalle